Optische Achse steht für:

 die Symmetrieachse eines optischen Systems, siehe Optische Achse (Optik)
 eine Richtung gleichen Brechungsindex bei Kristallen, siehe Optische Achse (Kristalloptik)
 die Kameraachse im Bildschnitt, siehe Achsensprung (Film)